Бризгалов Владислав Володимирович (1974) — російський хокеїст.
 Бризгалов Ілля Миколайович (1980) — російський хокеїст.